

Geografia 
 Gréville-Hague – comune francese nel dipartimento della Manica, regione della Normandia

Persone 
 Charles Greville (1794-1865) – scrittore e politico britannico
 Daisy Greville, contessa di Warwick (1861-1938) – filantropa inglese
 Edith Greville, propr. Edith Austin Greville (1867-1953) – tennista britannica
 Edmond T. Gréville, nato Edmond Gréville Thonger (1906-1966) – regista francese
 Fulke Greville (1554-1628) – poeta, drammaturgo e politico inglese
 George Nugent-Temple-Grenville, I marchese di Buckingham (1753-1813) – giurista e politico britannico
 Giles Greville Healey (1901-1980) – esploratore e archeologo statunitense
 Henry Gréville, nome d'arte di Alice Fleury (1842-1902) – scrittrice francese, maritata Durand
 Julia Greville (1979), nuotatrice australiana
 Margaret Greville (1863-1942) – filantropa inglese
 Robert Kaye Greville (1794-1866) – botanico e micologo inglese
 Sidney Greville (1866-1927) – nobile inglese

Conti di Warwick 
 Francis Greville, I conte di Warwick (1719-1773) – militare e politico inglese
 George Greville, II conte di Warwick (1746-1816) – politico inglese
 Henry Greville, III conte di Warwick (1779-1853) – politico inglese
 George Greville, IV conte di Warwick (1818-1893) – politico inglese
 Francis Greville, V conte di Warwick (1853-1924) – politico inglese